«Кыран» () — казахстанский футбольный клуб из Шымкента. В 2010—2011 годах выступал под названием «Тарлан» (Шымкент). В 2020 году представлял город Туркестан.

Названия 
 2010—2011 — «Тарлан» Шымкент.
 2012—2019 — «Кыран» Шымкент.
 2020 — «Кыран» Туркестан.
 С 2021 — «Кыран» Шымкент.

Статистика 

С 2018 года во Второй лиге играет команда «Кыран-М».

Достижения 
Первая лига
 Серебряный призёр: 2014.
 Бронзовый призёр: 2018, 2020, 2021.

Руководство и тренерский штаб

Состав
По состоянию на 20 марта 2023 года.

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Главные тренеры 
 Мусатаев, Канат Бектлеуович (2011)
 Урдабаев, Файзулла Бейсенович (2012)
 Дербисбаев, Ауелбек Серикович (2013—2014)
 Динаев, Амерби Сафарович (2015—2016)
 Кушенов, Бахыт Кыдырбекович (2017)
 Тулегенов, Галымжан Жанадилович (2018—2020)
 Есмагамбетов, Булат Жолдасович (с 2021)

Примечания

Ссылки 
Профиль команды на сайте ФФК 

Футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Шымкента
Спортивные клубы Туркестана